Komatsuzaki ist der Familienname folgender Personen:

 Kunio Komatsuzaki (1931–1992), japanischer Maler im Yōga-Stil
 Mie Komatsuzaki (* um 1965), japanische Badmintonspielerin
 Tamotsu Komatsuzaki (* 1970), japanischer Fußballspieler
 Yūya Komatsuzaki (* 1987), japanischer Badmintonspieler